Ortigosa bezeichnet:

 Ortigosa (Laviana), einen Ort in Spanien
 Ortigosa de Cameros, einen Ort in der spanischen Rioja
 Ortigosa (Leiria), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Leiria, Portugal

Ortigosa ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Javier Ortigosa (* 1982), spanischer Handballspieler